Schlieren es el nombre que recibe:
Schlieren, un municipio suizo colindante con Zürich, del distrito Dietikon, en el cantón de Zürich;
Efecto Schlieren, inhomogeneidades en la densidad e índice de refracción de un sólido o fluido transparente y no observables por el ojo humano;
la fotografía Schlieren, una técnica fotográfica que plasma el efecto Schlieren, y es utilizada, por ejemplo, en aeronáutica;
la cámara Schlieren, un dispositivo capaz de tomar fotografías Schlieren.